Kecamatan Sawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sawang (distrikt i Indonesien, lat 3,43, long 97,18), Aceh, 
 Kecamatan Sawang (distrikt i Indonesien, lat 5,05, long 96,88), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar